Żurawie peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Żurawie, un village dans la voïvodie de Lublin
 Żurawie, un village dans la voïvodie d'Opole